Каве има више значења:
 Каве (Анкона), је насеље у Италији у округу Анкона, региону Марке
 Каве (Казерта), је насеље у Италији у округу Казерта, региону Кампанија
 Каве (Л'Аквила), је насеље у Италији у округу Л'Аквила, региону Абруцо
 Каве (Мачерата), насеље је у Италији у округу Мачерата, региону Марке
 Каве (Пистоја), је насеље у Италији у округу Пистоја, региону Тоскана
 Каве (Рим), је насеље у Италији у округу Рим, региону Лацио
 Каве (Варезе), је насеље у Италији у округу Варезе, региону Ломбардија
 Каве (Виченца), је насеље у Италији у округу Виченца, региону Венето